Бобовня — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобовня — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Бобовня — деревня в Трубчевском районе Брянской области.